Радужний (Владимирська область) — місто у складі Владимирської області, Росія.
 Радужний (Ханти-Мансійський автономний округ) — місто у складі Ханти-Мансійського автономного округу Тюменської області, Росія.